Asnois (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Asnois (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes